Китайский мост — это международный студенческий конкурс, который был разработан и финансируется китайским правительством с целью распространения во всем мире китайского языка и культуры. Главным организатором конкурса является Канцелярия государственной руководящей группы по распространению китайского языка в мире. Стоит добавить, что конкурс «Мост китайского языка» является одним из направлений политики китайского руководства по развитию китайского языка и культуры. Помимо «китайского моста», программы Канцелярии государственной руководящей группы по распространению китайского языка в мире включают такие инициативы как: создания институтов «Конфуция», пропаганда китайской культуры, а также привлечение зарубежных студентов для обучения в Китае.

Конкурс также называют «Китайский язык как мост общения» или «Мост китайского языка». Данный конкурс проводится ежегодно. Со временем «китайский мост» приобретает все большую популярность, участие в котором принимают студенты со всего мира (Америки, Франции, Германии, России, Кореи, Казахстана и др.), изучающие китайский язык. Данный конкурс даёт возможность лучшим студентам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания в области культуры, истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая.
Конкурс проводится с 2002 года. За это время тематика конкурса была посвящена таким темам как:
 «Мост души» — 首届比赛
 «Китай в новом веке» — 新世纪的中国
 «Блестящая культура Китая» — 文化灿烂的中国
 «Китайский пейзаж» — 山川秀丽的中国
 «Многонациональный Китай» — 多民族的中国
 «Китай встречает олимпийские игры» — 迎奥运的中国.
 «Один мир – одна семья» — 天下一家.
С годами конкурс «Китайский язык как мост общения» приобретает все более и более совершенный вид, добавлены призы за «наилучшее ораторство», «наилучшее выступление», «наилучшую манеру» и «наилучшие знания», с каждым разом знания о Китае у участников оказываются все более глубокими, и вместе с этим конкурс становится все интереснее. В конкурсе приняли участие более 100 изучающих китайский язык из США, Франции, Кении и других стран и регионов мира.

„Китайский язык как мост общения“ — уже не просто международный конкурс китайского языка, это сила сближающая молодёжь разных культур, разных рас, различных национальностей, разных вероисповеданий», — заключила Сюй Линь.

Конкурс «Мост в Китай» (или «Мост китайского языка») в РФ 

В России отборочный тур конкурса проходит в мае-июне в посольстве КНР в РФ. Традиционно конкурс проводится в 3 этапа: монолог на заданную тему (3 минуты), ответы на вопросы по страноведению Китая и номер художественной самодеятельности (песня, танец, каллиграфия, тайцзицюань и др.). Завоевавший 1 место отправляется на финальный тур конкурса в Китай, получившим 2 и 3 места достаются памятные подарки. Победителям финального тура будет присвоено звание «посол китайского языка и культуры» и будет дана возможность обучаться в китайских вузах или путешествовать по Китаю.

Помимо главного приза-обучения в Китае, участники получают такие уникальные возможности как раскрыть свои таланты в области художественной самодеятельности, найти много новых друзей как среди коллег-китаистов, так и среди носителей языка, также конкурс помогает преодолеть языковой барьер.

Список победителей конкурса 
1. 2002 год:
2. 2003 год:
3. 2004 год:
4. 2005 год: Кузина Анна   (Россия).
5. 2006 год:
6. 2007 год:
7. 2008 год: Окойе Лилиан
8. 2009 год:
9. 2010 год: Джонсон Стюарт
10.2011 год:
11.2012 год: Рацизакина Исайя
12.2013 год:
13.2014 год:
14.2015 год:
15.2016 год:
16.2017 год: Мохамед Эльмоиз Мохамед
17.2018 год: Устинов Руслан (Россия).
18.2019 год:
19.2020 год:
20.2021 год:
21.2022 год:
22.2023 год:

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Культура Китая
Конкурсы